Ел Пуентесито има више значења:

 Ел Пуентесито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пуентесито (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуентесито (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуентесито (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пуентесито (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику